Первую победу на турнирах Большого шлема одержал швейцарец Станислас Вавринка, обыгравший в финале испанца Рафаэля Надаля, а до этого — в четвертьфинале — трёхкратного действующего (на тот момент) победителя турнира Новака Джоковича.

Общая информация 
 Серб Новак Джокович, выигравший три подряд Открытых чемпионата Австралии (2011, 2012, 2013), в 1/4 финала уступил Станисласу Вавринке в пяти сетах. Матч стал своеобразным продолжением их встречи в 4-м круге турнира 2013 года, когда в пяти сетах верх взял Джокович. До встречи с Вавринкой серб выиграл в Австралии 25 матчей подряд. Кроме того, Джокович прервал свою серию из 14 подряд полуфиналов турниров Большого шлема, которая длилась с Уимблдона 2010 года. Другая серия — 19 четвертьфиналов турниров Большого шлема подряд — для Джоковича после этого турнира продолжилась.
 Роджер Федерер 11-й раз подряд дошёл до полуфинала Открытого чемпионата Австралии (2004—2014), что является рекордом этого турнира.
 Вавринка впервые в карьере вышел в финал турнира Большого шлема в мужском одиночном разряде, став вторым в истории серии швейцарцем, кому это удалось.
 Вавринка выиграл титул, переиграв Рафаэля Надаля в финале впервые в карьере. До этого в 12 личных встречах Станислас не взял у испанца ни одного сета.

Посев 

  Рафаэль Надаль (финал)
  Новак Джокович (четвертьфинал)
  Давид Феррер (четвертьфинал)
  Энди Маррей (четвертьфинал)
  Хуан Мартин дель Потро (второй раунд)
  Роджер Федерер (полуфинал)
  Томаш Бердых (полуфинал)
  Станислас Вавринка (титул)
  Ришар Гаске (третий раунд)
  Жо-Вильфрид Тсонга (четвёртый раунд)
  Милош Раонич (третий раунд)
  Томми Хаас (первый раунд, отказ)
  Джон Изнер (первый раунд, отказ)
  Михаил Южный (второй раунд)
  Фабио Фоньини (четвёртый раунд)
  Кэй Нисикори (четвёртый раунд)

<ol start=17>
 Томми Робредо (Четвёртый раунд)
 Жиль Симон (Третий раунд)
 Кевин Андерсон (Четвёртый раунд)
 Ежи Янович (Третий раунд)
 Филипп Кольшрайбер (Отказ)
 Григор Димитров (Четвертьфинал)
 Эрнест Гулбис (Второй раунд)
 Андреас Сеппи (Второй раунд)
 Гаэль Монфис (Третий раунд)
 Фелисиано Лопес (Третий раунд)
 Бенуа Пер (Третий раунд)
 Вашек Поспишил (Третий раунд, отказ)
 Жереми Шарди (Третий раунд)
 Дмитрий Турсунов (Второй раунд)
 Фернандо Вердаско (Второй раунд)
 Иван Додиг (Второй раунд, отказ)

Специальные приглашения в основу (WC) 

  Сэм Грот (первый раунд)
  Джеймс Дакворт (первый раунд)
  Ник Кирьос (второй раунд)
  Танаси Коккинакис (второй раунд)
  Джордан Томпсон (первый раунд)
  У Ди (первый раунд)
  Люка Пуй (первый раунд)

Победители квалификационного отбора 

  Томас Беллуччи (Второй раунд)
  Ричардас Беранкис (Первый раунд)
  Михаэль Беррер (Второй раунд)
  Джимми Ван (Первый раунд)
  Давид Гес (Первый раунд)
  Петер Гоёвчик (Первый раунд)
  Фрэнк Данцевич (Первый раунд)
  Дамир Джумхур (Третий раунд)
  Денис Кудла (Первый раунд)
  Душан Лайович (Второй раунд)
  Венсан Мийо (Второй раунд)
  Уэйн Одесник (Первый раунд)
  Блаж Рола (Второй раунд)
  Доминик Тим (Второй раунд)
  Райн Уильямс (Первый раунд)
  Чжан Цзэ (Первый раунд)
  Мартин Клижан (LL, Третий раунд)
  Стефан Робер (LL, Четвёртый раунд)

Отказы от участия в турнире 

  Николас Альмагро
  Филипп Кольшрайбер
  Юрген Мельцер
  Янко Типсаревич
  Виктор Троицки (Дисквалификация)

Список снявшихся спортсменов по ходу турнира 

  Александр Богомолов (Первый раунд)
  Андрей Голубев (Первый раунд)
  Джон Изнер (Первый раунд)
  Юлиан Райстер (Первый раунд)
  Бернард Томич (Первый раунд)
  Томми Хаас (Первый раунд)
  Робин Хасе (Первый раунд)
  Радек Штепанек (Первый раунд)
  Иван Додиг (Второй раунд)
  Вашек Поспишил (Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Примечания

Ссылки 
 

Взрослые